Maibohm ist der Nachname von:

 Ludwig Maibohm (1914–1997), deutscher Sportreporter
 Wolfgang Maibohm (* 1951), deutscher Volleyballspieler

Maibohm ist der Markenname von:
 Automobilen des ehemaligen US-amerikanischen Herstellers Maibohm Motors Company

Siehe auch:
 Meibom